La lletra escarlata (novel·la)
 La lletra escarlata (pel·lícula de 1973)
 La lletra escarlata (pel·lícula de 1995)